Jesús Antonio Torres Morfin (Mazatlán, Sinaloa, México; 12 de octubre de 1989) más conocido por su nombre artístico Smoky (anteriormente Zmoky) es un rapero, cantante, músico y compositor mexicano.

Carrera

Inicios 
Comenzó su carrera en el año 2008, grabando en un mini-estudio hecho por su amigo y productor Mr. Primo, (Kalabazo Record’s). Con las canciones grabadas en ese estudio casero comenzó a ganar reconocimiento en Mazatlán, Sinaloa, presentándose en carnavales y con videos subidos a las redes sociales. En el 2012 sacó su mejor canción llamada "tu hombre ideal" que tiene una letra muy profunda. Esa canción tuvo mucho éxito en Perú. 

Después de un tiempo siendo un rapero desconocido, saltó a la fama con su tema “Anónimo”, que logró convertirse en un fenómeno en internet, al captar la atención de millones de cibernautas. La canción no fue muy bien aceptada por muchos raperos, al ser una mezcla de géneros diferentes. Sin embargo, las personas que oían el tema no le daban mucha importancia a los géneros, sino al ritmo de la canción.

2013 
En 2013 compuso la canción "Besos al aire" junto a América Sierra para la banda regiomontana 3Ball MTY. La canción alcanzó la posición número 18 en los charts de Billboard en la categoría Regional Mexicano. Gracias al éxito que obtuvo, la disquera Latín Power Music lo buscó para firmarlo.

2017: La vida de Tony 
Después de tres años de manera independiente, regresó a la escena musical con el sello discográfico Warner Music, lanzando su tercer álbum de estudio, "La Vida de Tony". La mayoría de las canciones del disco son historias propias, inspiradas en cuestiones sentimentales. También hay canciones con géneros nuevos en la carrera de Smoky, como la balada "Si corazón ni tenías".

El disco cuenta con 2 colaboraciones, «Estoy Muy Bien» y «Nuestro Amor» Con Prymanena y MC Davo.

Premios y nominaciones 
Billboard

Ritmo Urbano

Discografía 
Situaciones Reales (2012)
Smoky Is Back (2014)
"La Vida de Tony" (2017)

Referencias

Enlaces externos 
 Smoky en HH Groups

Nacidos en 1989
Raperos de México
Músicos de reguetón
Cantantes de reguetón de México